Lester Lee, sceneggiatore e musicista statunitense
Lester Lee attore statunitense
Lester Lee Layton, giocatore di baseball
Timothy Lee Lester, giocatore di Football americano
Noble Lee Lester, attore statunitense